Mesopotamichthys est un genre de poissons téléostéens de la famille des Cyprinidae et de l'ordre des Cypriniformes. Le genre Mesopotamichthys est mono-typique, c'est-à-dire qu'il n'est composé que d'une seule espèce, Mesopotamichthys sharpeyi.

Liste des espèces 
Selon :

 Mesopotamichthys sharpeyi (Günther, 1874)

Notes et références 
 Wilfred Thesiger, The Marsh Arabs, Penguin, 1967, p.92
 USAID, iraqmarshes.org

Références taxinomiques 

 
 
 
 
 
 
 

Cyprinidae
Cypriniformes (nom scientifique)